Durr (ou Dürr) est un nom de famille notamment porté par :
 Alfred Dürr (1918-2011), musicologue allemand ;
 André Durr (1926-2009), homme politique français ;
 Françoise Dürr (née en 1942), joueuse de tennis française ;
 Hans-Peter Dürr (1929-2014), physicien allemand ;
 Jacques Timothée Dürr (1796-1876), pasteur français ;
 Johann Conrad Dürr (1625-1677), théologien luthérien allemand ;
 Johannes Dürr (1987-), fondeur autrichien ;
 Katharina Dürr (1989-), skieuse alpine allemande ;
 Kent Durr (né en 1941), homme politique sud-africain ;
 Lena Dürr (née en 1991), skieuse alpine allemande ;
 Lenka Dürr (née en 1990), joueuse allemande de volley-ball ;
 Peter Dürr (né en 1960), skieur alpin allemand ;
 Richard Dürr (né en 1938), joueur puis entraîneur de football suisse.

Voir aussi 
 Balcke-Dürr, entreprise allemande
 Chajar ad-Durr, esclave devenue favorite du sultan ayyoubide d'Égypte

Patronyme germanique